Франц Пичман (, р. 16 декабря 1954) — австрийский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Родился в 1954 году в Халль-ин-Тироле. В 1976 году принял участие в Олимпийских играх в Монреале, но успеха не добился. В 1980 году занял 12-е место на чемпионате Европы, а также принял участие в Олимпийских играх в Москве, но успеха не добился. В 1981 году стал бронзовым призёром чемпионата мира, но на чемпионате Европы был лишь 11-м. На чемпионате мира 1983 года занял 8-е место. В 1984 году занял 5-е место на чемпионате Европы, а на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе тоже стал 5-м. В 1985 году вновь занял 5-е место на чемпионате Европы. На чемпионате Европы 1986 года завоевал серебряную медаль. В 1987 году занял 15-е место на чемпионате мира. В 1988 году принял участие в Олимпийских играх в Сеуле, и занял там 6-е место. На чемпионатах мира 1989 и 1991 годов был 8-м.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы Австрии